Хребтовский сельсовет

 Хребтовский сельсовет — в Богучанском районе Красноярского края
 Хребтовский сельсовет — в Константиновском и Загорском районах Московской области (до 1959)